Олег Геннадійович Туришев (11 квітня 1964, Норильськ, Красноярський край,СРСР) — радянський хокеїст, нападник.

Спортивна кар'єра 
Вихованець норильської хокейної школи. З сімнядцяти років виступав за кихвські команди «Сокіл» і ШВСМ (Школа сищої спортивної майстерності). Військову службу проходив у клубі «Зірка» з міста Оленєгорськ Мурманської області. У складі «Сокола» провів 15 ігор у вищій лізі СРСР і 57 — у Міжнаціональній хокейній лізі.

Статистика

Посилання 
 

Радянські хокеїсти
Українські хокеїсти
Хокеїсти ШВСМ (Київ)
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
уродженці Норильська